Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2011./12. igrana u četiri skupine - Istok, Jug, Sjever i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 MAXtv 1. HNL 2011./12.
 2. HNL 2011./12.
 4. rang HNL-a 2011./12.
 5. rang HNL-a 2011./12.
 6. rang HNL-a 2011./12.
 7. rang HNL-a 2011./12.
 Hrvatski nogometni kup 2011./12.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2011./12., 3. HNL
 sportnet.hr, 3. HNL 2011./12., ljestvice 
 sportnet.hr, 3. HNL 2011./12., rezultati 
 BŠK Zmaj Blato, 3. HNL Jug 2011./12., rezultati i ljestvica po kolima , pristupljeno 13. lipnja 2015.
  

2011./12. 
 3